Saint Vincent (eiland), vulkanisch eiland;
Vincentius a Paulo, een Frans heilige, ordestichter en organisator van caritatieve werken.